Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Winston-Salem Open 2014 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl rakouský tenista Jürgen Melzer, kterého v úvodním kole vyřadil belgický hráč David Goffin.

Soutěž dvouhry vyhrál sedmý nasazený český hráč Lukáš Rosol, jenž ve finále zdolal Poláka Jerzyho Janowicze. Ve vyrovnané třísetové bitvě, která skončila výsledkem , odvrátil vítěz v závěru rozhodující sady dva mečboly. Duel zakončil po dvou hodinách a jedenácti minutách esem. Ve druhém dějství byl však blízko porážky, když za stavu 5–5 a 0:40 měl Polák při Rosolově servisu tři breakboly, které nevyužil. Na cestě pavoukem českému tenistovi skrečoval ve druhém kole Ryan Harrison a před čtvrtfinále odstoupila turnajová jednička John Isner. 

Rosol získal první singlový titul v probíhající sezóně, když z předešlých dvou událostí – bukurešťského BRD Năstase Țiriac Trophy i stuttgartského MercedesCupu, odešel jako poražený finalista. Celkově dosáhl na druhou trofej okruhu ATP Tour ve dvouhře a premiérovou na tvrdém povrchu. V následné pondělní klasifikaci z 25. srpna 2014 se poprvé v kariéře posunul do elitní třictíky, když mu patřila 27. příčka.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  John Isner (čtvrtfinále, odstoupil)
  Kevin Anderson (3. kolo)
  Tommy Robredo (2. kolo)
  Leonardo Mayer (2. kolo)
  Guillermo García-López (čtvrtfinále)
  João Sousa (2. kolo)
  'Lukáš Rosol (vítěz)
  Marcel Granollers (3. kolo)
  Lu Jan-sun (semifinále)
  Pablo Andújar (3. kolo)
  Donald Young (3. kolo)
  Édouard Roger-Vasselin (3. kolo)
  Michail Kukuškin (3. kolo)
  Andreas Seppi (čtvrtfinále)
  Jarkko Nieminen (3. kolo)
  Steve Johnson (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Winston-Salem Open
ATP World Tour 2014